Зайналов Шамиль Магомедович (род. 14 ноября 1946, Хасавюрт, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель.

Биография 
Шамиль Зайналов родился 14 ноября 1946 года в Хасавюрте. По национальности — кумык. В 1970 году он окончил Дагестанский государственный университет.

Карьера 

 с 1973 по 1978 — главный архитектор г. Кизилюрт,
 с 1979 по 1990 — директор Чирюртовского завода фосфорных солей «Дагфос».
 с 1990 по 1991 — заместитель председателя Верховного Совета Дагестана.
 с 1991 по 1994 — генеральный директор республиканской коммерческо-посреднической компании «Дагснаб».
 с сентября 1994 по 1998 — глава администрации Кизилюрта, а в 1998 стал руководителем секретариата председателя правительства республики.
 с августа 1998 работает в Правительстве Дагестана, назначен министром промышленности и торговли Дагестана.
 с 29 ноября 2001 — Представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Народного Собрания Республики Дагестан. В Совете Федерации являлся членом Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды и членом Комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой Российской Федерации.
 с 2006 по 2010 — председатель Правительства Дагестана.

Партийная карьера 
 с 1999 являлся председателем политсовета республиканского отделения «Единства».
 с марта 2002 — председатель дагестанского отделения партии «Единство и Отечество».

Награды и звания 
 Заслуженный строитель Российской Федерации
 Орден Дружбы
 Орден Знак Почета

Примечания

Ссылки 
 Персоналии kumukia.ru

Члены КПСС
Заслуженные строители Российской Федерации
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Председатели Правительств Республики Дагестан
Выпускники инженерно-строительного факультета Дагестанского государственного университета